Jungansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jungansaari (ö, lat 66,00, long 28,22), Lappland, Östra Lappland, 
 Jungansaari (ö, lat 65,85, long 28,42), Lappland, Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar